Damory ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Damory, 1. Baron Damory († 1330), englischer Adliger
 Roger Damory, 1. Baron Damory († 1322), englischer Adliger

Siehe auch
 Baron Damory, Adelstitel in der Peerage of England